Катеринославка — населені пункти названі вихідцями з України на честь м. Катеринослава. 

 Катеринославка — село на Далекому Сході в Амурській області (етнічний район Зелений Клин) https://web.archive.org/web/20131224110956/http://www.oktyabr-r.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5.
 Катеринославка — село в Башкортостані
 Катеринославка — село, Домбаровський район Оренбурзької області.
 Катеринославка — село, Тюльганський район Оренбурзької області.
 Катеринославка - селище, Шербакульский район Омської області

Дивись також
 Список українських населених пунктів на Далекому Сході
 Список населених пунктів світу, назва яких пов'язана з Україною

Об'єкти, названі на честь Дніпра (міста)
Місто Дніпро у географічних назвах